Мюре-е-Крутт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Намптей-су-Мюре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Мюре () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Соньяк-е-Мюре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.
 Томас Мюре (норв. Thomas Myhre, нар. 16 жовтня 1973, Сарпсборг) — норвезький футболіст, що грав на позиції воротаря. 
 Мюре-е-Крутт, Мюре́-е-Крутт (фр. Muret-et-Crouttes) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. 
 Сен-Лоран-де-Мюре, Сен-Лора́н-де-Мюре́ (фр. Saint-Laurent-de-Muret) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Лозер. 
 Мюре-ле-Шато, Мюре́-ле-Шато́ (фр. Muret-le-Château) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон.